Zangilan (azerbajdzjanska: İçəri, armeniska: Kovsakan, Կովսական) är en distriktshuvudort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Zəngilan Rayonu, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Baku. Zangilan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zangilan är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Zangilan. Zangilan är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Zangilan består till största delen av jordbruksmark. Runt Zangilan är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Zəngilan Rayonu